Jüdischer Friedhof Eberswalde steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof Eberswalde
 Neuer Jüdischer Friedhof Eberswalde